Lucas Pouille era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al secondo turno da Marius Copil.

In finale Peter Gojowczyk ha battuto Benoît Paire con il punteggio di 7-5, 6-2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Pablo Carreño Busta (ritirato)
  David Goffin (quarti di finale)
  Lucas Pouille (secondo turno)
  Gilles Müller (secondo turno)

 Miša Zverev (semifinale, ritirato)
 Richard Gasquet (primo turno)
 Benoît Paire (finale)
 Gilles Simon (secondo turno)

Qualificati 

  Simone Bolelli (primo turno)
  Peter Gojowczyk (campione)

 Vincent Millot (primo turno)
 Stefanos Tsitsipas (primo turno)

Lucky loser 

  Kenny de Schepper (quarti di finale)

 Yannick Maden (secondo turno)

Wild card 

  Dustin Brown (primo turno)
  Nicolas Mahut (secondo turno)

 Paul-Henri Mathieu (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Moselle Open 2017